Анцилотти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1885—1924) — итальянский историк.
 Анцилотти, Дионисио (1867—1950) — итальянский юрист и судья.
  (род. 1959) — американский актёр.